Hindustan – pochodzące z języka perskiego określenie Indii
 Hindustan Aeronautics Limited – indyjskie przedsiębiorstwo lotnicze
 Hindustan Motors – indyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne